Redaktor steht für:

 Redakteur in der Schweiz
 Redaktor (Textwissenschaft), einen Textbearbeiter in der Textwissenschaft
 eine Person, die einen Text redigiert, siehe Verlagslektor